Jardim das Américas é um bairro situado na cidade brasileira de Curitiba, Paraná. Neste bairro se encontra o Centro Politécnico, importante campus da Universidade Federal do Paraná, assim como a Escola Técnica da UFPR.

História 
Grandes áreas do atual bairro, foram pastagens de gado e local de criação de cavalos no século XIX. Nas primeiras décadas do século XX, os poucos moradores da região viviam em modestas residências feitas de troncos de árvores e chão batido e os principais pontos de referência eram as fazendas do coronel Evaristo Franco e da família Oliveira.

Os principais fatores de valorização da região e que culminaram na urbanização efetiva do bairro, entre outros empreendimentos, foram: a construção do Hospital Sanatório São Carlos (mais tarde Hospital e Maternidade São Carlos), na década de 1950; a inauguração do Conjunto Habitacional Jardim das Américas, no primeiro semestre de 1956; a inauguração, em 1961, do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná; e a construção do Hospital Erasto Gaertner, durante a década de 1960 e inaugurado no início dos anos de 1970.

Denominação
O bairro deve seu nome à intenção dos vereadores municipais de homenagear as três porções do continente americano: América do Norte, América Central e América do Sul.

Localização 
O Jardim das Américas está localizado entre os bairros do Capanema (Jardim Botânico) (separado pela BR-476, antigo trecho urbano da BR-116), Cajuru (separado pela BR-277, ligação com o litoral do Paraná), Guabirotuba e Uberaba (ambos limitados pela Avenida Comendador Franco, popularmente conhecida como Avenida das Torres, principal acesso para o Aeroporto Afonso Pena e ligação com os trechos sul das BR-101 e BR-376).

Ligações externas 
  

Bairros de Curitiba